

Села:
 Шуляки — Черкаська область, Уманський район, Жашківська міська громада
 Шуляки — Чернігівська область, Чернігівський район, Козелецька селищна громада